Глуз — еврейская фамилия.

 Уайт-Глуз, Алисса (род. 1985) — канадская рок-певица.
 Глуз, Михаил Семёнович (1951—2021) — советский и российский композитор, дирижёр.

Также 
 Глузман